Анхель Мария Гарибай Кинтана (; 1892—1967) — мексиканский католический священник, миссионер, историк и лингвист, исследователь доколумбовых цивилизаций и современных индейских языков, переводчик античной литературы на испанский язык. Учитель Мигеля Леон-Портилья — крупного исследователя философии и языка науа.

Биография 
Осиротел в пятилетнем возрасте, его воспитанием занималась сестра. В 1906 году был принят в духовную семинарию в Мехико, где в первую очередь преуспел в языках: он начал изучать латинский, древнегреческий и иврит. В 1917 году принял сан священника и был направлен в приход Шилотепек, где жили в основном отоми. Там он выучил науатль и заинтересовался доколумбовыми культурами, в своём приходе он помогал индейцам в культурном и экономическом развитии, способствовал развитию образования и здравоохранения. С 1924 года — профессор гуманитарных наук и риторики в семинарии Мехико. С 1940-х годов стал активно публиковаться, не прерывая священнического служения в разных приходах.

В 1952 году избран почётным членом Мексиканской академии языка и литературы, а в 1954 году стал действительным академиком. В 1956 году на 400-летний юбилей Национального автономного университета Мексики получил докторскую степень Honoris Causa, тогда же перешёл на работу в Институт исторических исследований и возглавил семинар культуры науа. В 1962 году избран действительным членом Мексиканской исторической академии, тогда же удостоен Медали Белисарио Домингеса. В 1965 году удостоен Национальной премии по литературе.

Среди научных работ выделяются переиздания «Всеобщей истории вещей Новой Испании» Бернардино де Саагуна, «История литературы науа» в 2 томах, «Поэзия науа» в 3 томах. Между 1962—1966 годами издал в переводе на испанский язык все трагедии и комедии Эсхила, Софокла, Еврипида и Аристофана.

Основные труды 
 La poesía lírica azteca, esbozo de síntesis crítica, 1937
 Llave del náhuatl, 1940
 Poesía indígena de la altiplanicie, 1940
 Épica náhuatl, 1945
 «Paralipómenos de Sahagún», en la revista Tlalocan, 1943—1946
 Historia de la literatura náhuatl, 2 v., 1953—1954
 Veinte himnos sacros de los nahuas, 1958
 Vida económica de Tenochtitlan, 1961
 Poesía náhuatl, 3 vols., 1964—1967
 Panorama literario de los pueblos nahuas, 1963.

Примечания

Ссылки 
 Apuntes sobre angel Ma. Garibay

Историки Мексики
Индеанисты
Члены Мексиканской академии языка